

Geografia 
Brasile
 Santos – città dello stato di San Paolo
Colombia
 Los Santos – comune del dipartimento di Santander
Spagna
 Los Santos – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Los Santos de la Humosa – comune della comunità autonoma di Madrid
 Los Santos de Maimona – comune spagnolo della comunità autonoma dell'Estremadura
 Vilar de Santos – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia

Onomastica
 Santos – nome proprio di persona spagnolo maschile

Persone

Santos
 Santos – deejay e produttore discografico italiano
 Carlos Alberto Souza dos Santos, conosciuto come Santos – calciatore brasiliano 
 Gleison Pinto Dos Santos, conosciuto come Santos – calciatore brasiliano
 André Santos – calciatore brasiliano
 Ana Eduarda Santos – scrittrice portoghese
 Cristiane Santos – lottatrice di arti marziali miste brasiliana
 Djalma Santos – calciatore brasiliano
 João Santos – cestista portoghese
 Juma Santos – percussionista jazz statunitense
 Luguelín Santos – atleta dominicano
 Márcio Santos – calciatore brasiliano
 Máximo Santos – politico uruguaiano
 Nicholas Santos – nuotatore brasiliano
 Nílton Santos – calciatore brasiliano
 Ricardo Alex Santos – giocatore di beach volley brasiliano
 Romeo Santos – cantante e produttore discografico statunitense
 Rufino Jiao Santos – cardinale della Chiesa cattolica
 Marcos André Batista Santos detto Vampeta – calciatore brasiliano

Cognomi composti
 Alberto Santos-Dumont – ingegnere e pioniere dell'aviazione brasiliano
 Enrique Almaraz y Santos– cardinale della Chiesa cattolica

Sport
 Santos Football Club (Città del Capo) – squadra di calcio di Città del Capo, in Sudafrica
 Santos Football Club (Georgetown) – squadra di calcio di Georgetown, in Guyana
 Santos Football Club (Kingston) – squadra di calcio di Kingston, in Giamaica
 Santos Football Club (Ouagadougou) – squadra di calcio di Ouagadougou, in Burkina Faso
 Santos Futebol Clube – squadra di calcio di Santos, in Brasile
 Santos Futebol Clube de Angola – squadra di calcio di Viana, in Angola

Altro
 Nadia Santos – personaggio della serie televisiva Alias
 Super Santos – pallone da calcio

Pagine correlate
 Dos Santos
 Los Santos
 Santos-Dumont